St. Augustine, St Augustine, Sankt Augustine, Saint Augustine eller Saint-Augustin kan avse:

Personer
Sankt Augustinus (354-430), biskop i Hippo Regius och filosof, teolog, retoriker och kyrkofader, se Augustinus
St. Augustine av Canterbury (d. 604), den förste ärkebiskopen av Canterbury, se Augustinus av Canterbury

Geografi

Frankrike 

 Saint-Augustin, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Augustin, Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Augustin, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Augustin, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Augustin-des-Bois, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,

Kanada 

 Saint-Augustin (kommun i Kanada, Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean), 
 Saint-Augustin (kommun i Kanada, Québec, Côte-Nord, lat 51,22, long -58,48), 
 Saint-Augustin (ort i Kanada, Québec, Côte-Nord, lat 51,23, long -58,65),

Storbritannien 

Saint Augustine's Abbey – ett benediktinskt kloster i Canterbury, Kent, England

Tyskland 

Sankt Augustin – en stad i distriktet Rhein-Sieg-Kreis

USA 

St. Augustine, Florida – en stad i St. Johns County

Se även
San Augustine County
St. Augustine Beach, Florida
St. Augustine Shores, Florida

Se även
Belägringen av St. Augustine
I Dreamed I Saw St. Augustine – en låt av Bob Dylan från musikalbumet John Wesley Harding
 Augustin

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar